Robert Abbot může být:

 Robert Abbot (politik) – anglický politik z patnáctého století
 Robert Abbot (biskup) (1560–1617) – anglický biskup
 Robert Abbot (teolog) (1588–1662) – anglický puritánský teolog